Canuellina är ett släkte av kräftdjur. Canuellina ingår i familjen Canuellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Canuellina